Ba'al Hammon — divindade central da religião cartaginesa
Hammon (Oklahoma) — cidade americana do estado de Oklahoma

Desambiguação
Desambiguações de religião‏‎
Desambiguações de esportes
Desambiguações de sobrenomes